Quadrupelallianz (lat./franz. ‚Bund von vier Mächten‘) steht für

 Quadrupelallianz von 420 v. Chr. zwischen Athen, Elis, Mantineia und Argos im Kampf gegen Sparta, siehe Peloponnesischer Krieg

 Quadrupelallianz von London (1718) zwischen Großbritannien, Frankreich, Österreich und den Niederlanden gegen Spanien, siehe Krieg der Quadrupelallianz
 Quadrupelallianz von Warschau (1745) zwischen Österreich, Großbritannien, Sachsen und den Niederlanden gegen Preußen im Zweiten Schlesischen Krieg (Teil des Österreichischen Erbfolgekriegs)
 Quadrupelallianz von Chaumont (1814, erneuert 1815 im Zweiten Pariser Frieden) zwischen Österreich, Russland, Preußen, Großbritannien gegen Napoleon im letzten der Koalitionskriege
 Quadrupelallianz von London (1834) zwischen Frankreich, Großbritannien, Spanien und Portugal  zur Politik bezüglich der Iberischen Halbinsel
 Londoner Vertrag 1840 zwischen Großbritannien, Russland, Preußen und Österreich zum Schutz des Osmanischen Reichs
 Vierbund der Mittelmächte (1915)
 Viererpakt (1933) zwischen Italien, Frankreich, Großbritannien und dem nationalsozialistischen Deutschen Reich
 Viermächteabkommen über Berlin (1972) 

Siehe auch:

 Tripel-Allianz
 Pentarchie